Jauregui est un nom d'origine basque dont l'origine étymologique du mot est jauregi et qui signifie « palais » ou « château ».

Personnalités 
 Ainhoa Adin Jauregui (1972) : militante espagnole, membre de l'ETA ;
 Javier Jauregui (1973) : boxeur mexicain ;
 Javier Jauregui Blanco (1975) : footballeur espagnol ;
 Javier Jauregui Santillian (1978) : arbitre de football néerlandais ;
 Jean de Jauregui (1562-1582), domestique espagnol ;
 Juan de Jáuregui (1583-1641) : érudit et peintre espagnol ;
 Judith Jáuregui, 1985, pianiste espagnole
 Quentin Jauregui (1994) : cycliste français ;
 Ramón Jáuregui (1948) : homme politique espagnol ; 
 Agustín de Jáuregui y Aldecoa (1711-1784), administrateur colonial espagnol ;

Lauren Jauregui (1996) membre du girlsband de renommée mondiale Fifth Harmony

Toponymes 
 Argentine
 José María Jáuregui, une lacolité du partido de Luján

 Espagne
 Jauregui, une localité de la municipalité d'Iruraiz-Gauna dans la province d'Alava dans la Communauté autonome basque.

 Venezuela
 Jáuregui, une des 29 municipalités de l'État de Táchira
 Jáuregui, une des 3 paroisses civiles de la municipalité de Jáuregui dans l'État de Táchira
 Monseñor Jáuregui, une des 12 paroisses civiles de la unicipalité de Boconó dans l'État de Trujillo

Référence 

Toponymie basque
Patronyme basque